Ла Ескина има више значења:

 Ла Ескина (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескина (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескина (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескина (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескина, Ла Ескина де ла Пурисима (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескина (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескина (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескина (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескина (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескина (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескина (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескина (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескина (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику